Pusilha kan syfta på följande platser:

Belize 

 Pusilha (fornlämning i Belize), Toledo, 
 Pusila River, vattendrag,